Herrenhaus Lohm bezeichnet folgende Herrenhäuser in dem Dorf Lohm in Brandenburg:

 Herrenhaus Lohm I, erbaut 1737
 Herrenhaus Lohm II, erbaut 1740